Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Italie, en 1985.

Récit

Équipes participantes et groupes

Tour préliminaire

Tour principal

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
   Championnat d'Europe 1985 sur le site fibaeurope.com

1985
Basket-ball Europe feminin 1985
Europe feminin 1985, Championnat d'